Astrantia ciliaris är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl von Linné d.y.. Astrantia ciliaris ingår i släktet stjärnflockor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stjärnflockor
ciliaris